Paul Allard (Rouen, 15 de setembro de 1841 - 1916) foi um arqueólogo, historiador e jurista francês.

Allard